Дисциплината скокове във вода по време на световното първенство по водни спортове 2013 се провежда от 20 до 28 юли 2013 на Пискина Мунисипал де Монжуик в Барселона, Испания

Състезания 
В дисциплините се състезават и мъжете и жените в Барселона:
 1-метров трамплин
 3-метров трамплин
 10-метрова кула
 3-метров трамплин синхронно
 10-метрова кула синхронно

Таблица по медалите 
 Домакин

Медалисти

Мъже

Жени

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Световно първенство по водни спортове 2013
Скокове във вода